Julie de Châteaubriant , även känd som Mademoiselle de Châteaubriant , född 1668, död 1723, var en fransk aristokrat.

Hon var mätress till kung Ludvig XIV av Frankrike 1683. Hon har kallats kungens sista älskarinna. Det var en icke officiell tillfällig sexuell förbindelse som sägs ha uppmuntrats av hennes familj, som var i onåd hos kungen och ville återfå sin gunst.

Referenser

Externa länkar
 http://favoritesroyales.canalblog.com/archives/2012/07/26/24782769.html
 http://favoritesroyales.canalblog.com/archives/2011/06/22/21458561.html

Födda 1668
kvinnor
avlidna 1723
Franska mätresser
Ludvig XIV:s hov
Personer i Frankrike under 1600-talet